Den Namen Pollesch tragen:
 Carl Pollesch (* 1888; † 1945?), Berliner Bezirksbürgermeister von 1937 bis 1945
 René Pollesch (* 1962), deutscher Dramatiker und Theaterregisseur